Die B Grupa 2001/02 war die 53. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 5. August 2001 und endete am 26. Mai 2002.

Modus 
Slantschew brjag Nessebar zog zwei Tage vor Saisonstart zurück. Die verbliebenen 13 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die A Grupa auf, während die letzten drei Vereine in die drittklassige W Grupa abstiegen.

Vereine 
 Der Vorjahresvierte Lokomotive Plowdiw fusionierte mit Welbaschd Kjustendil und übernahm dessen Ligaplatz in der A Grupa.
 Der Vorjahreszehnte Belasiza Petritsch fusionierte mit Hebar Pasardschik und übernahm dessen Ligaplatz in der A Grupa.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2001 02
Fußballsaison 2001/02